buran – zamieć śnieżna z bardzo porywistym wiatrem.
 Buran – program rosyjskich wahadłowców
 Buran 1.01 – pierwszy wahadłowiec programu Buran
 Buran – księżniczka perska